Вележ:

 Вележ — гора в Республике Сербской.
 «Вележ» ― футбольный клуб из Боснии и Герцеговины, базируется в городе Мостар.